Il singolare del torneo di tennis WTA South Carolina 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Katerina Maleeva che ha battuto in finale Virginia Ruzici 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Sabrina Goleš (semifinali)
 Camille Benjamin (primo turno)
 Debbie Spence (quarti di finale)
 Elise Burgin (primo turno)

 Yvonne Vermaak (primo turno)
 Virginia Ruzici (finale)
 Laura Gildemeister (primo turno)
 Katerina Maleeva (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA South Carolina 1985